Salt & Pepper kan syfta på:

Salt och Peppar – en svensk musikgrupp som bildades 1969 och upphörde 1972
Salt & Pepper (sång) – en låt från 2012 framförd av Marie Serneholt
Salt-N-Pepa – ett amerikanskt hiphop-band